Il doppio femminile del Dubai Tennis Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Cara Black e Liezel Huber erano le detentrici del titolo, e l'hanno riconfermato battendo in finale, 6–3, 6–3, Marija Kirilenko e Agnieszka Radwańska.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Cara Black /  Liezel Huber (campionesse)
  Květa Peschke /  Lisa Raymond (secondo turno)
  Samantha Stosur /  Rennae Stubbs (semifinali)
  Anabel Medina Garrigues /  Francesca Schiavone (semifinali)

 Daniela Hantuchová /  Ai Sugiyama (primo turno,infortunio) 
 Zi Yan /  Jie Zheng (primo turno) 
 Monica Niculescu /  Elena Vesnina (quarti) 
 Yung-Jan Chan /  Tiantian Sun (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2009